Une jolie brise est le terme employé pour désigner un vent de force 4 sur l'échelle de Beaufort. 
 La Jolie Brise est un cotre à voile aurique construit en 1913 au chantier Paumelle au Havre.